Zelené rostliny (Viridiplantae, Chloroplastida, Chlorobionta, Chlorobiota) je druhově početná skupina eukaryotických fotosyntetických archaeplastid, která se někdy používá k oddělení Archaeplastida se zelenými fotosyntetickými barvivy od ostatních (Glaucophyta, Rhodophyta, dohromady Biliphyta). Některé systémy však úplně stejně vymezují rostliny (Plantae) a tyto termíny synonymizují.

Typická je pro zelené rostliny přítomnost chlorofylu A a B, thylakoidy v provazcích až po pěti a často v granech a velmi často také celulózová buněčná stěna. Všechny zelené rostliny se vyznačují podobným způsobem vzniku buněčné přepážky při mitóze a podobným chováním jaderné membrány ve stejném procesu.

Fylogenetický strom 

Celý systém podle dnešních názorů vypadá přibližně takto:

Reference 

Rostliny